Lake City Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Lake City Township (Arkansas)
 Lake City Township (Kansas)